Psique puede referirse a:
 Psique o alma, concepto procedente de la cosmovisión de la antigua Grecia, que designaba la fuerza vital de un individuo, unida a su cuerpo en vida y desligada de éste tras su muerte.
 Psique, divinidad griega y protagonista de un mito latino, personificación del alma.
 Psique, asteroide número 16 del cinturón de asteroides.